Mannen die vrouwen haten (boek), een detectiveroman uit 2005 van de Zweedse schrijver Stieg Larsson.
 Mannen die vrouwen haten (film), een verfilming van het boek uit 2009.